Polígono#Quanto ao número de lados
O Pentágono — do Departamento de Defesa dos Estados Unidos
Pentágono (grupo) — banda brasileira de rap